Cachrys odontalgica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall.. Cachrys odontalgica ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
odontalgica